Józef Augustyn Orłowski (1716–1796) – pijar, tłumacz tragedii, pedagog i rektor
 Józef Orłowski (1742–1807) – generał lejtnant wojsk koronnych
 Józef Orłowski (1819–1880) – architekt
 Józef Kazimierz Orłowski (1862–1943) – działacz polonijny, dziennikarz, historyk Polonii amerykańskie
 Józef Orłowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (22 kwietnia 1938)
 Józef Orłowski (1902–1976) – major lotnictwa, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, oficer 2 Pułku Lotniczego
 Józef Kossobudzki-Orłowski (1921–2009) – działacz sportowy, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego

Przypisy